Lars Ljungberg kan syfta på:

Lars Ljungberg (född 1934), svensk företagare och riksdagsman
Lars Ljungberg (född 1977), svensk basist och medlem i The Ark